Zujanje u glavi (2002.), slovenski film
Zujanje u glavi (roman)